Gripp ist der Name 
 eines Ortsteiles von Campan in Frankreich

Gripp ist der Familienname folgender Personen:
 Cylmara Fernandes da Rocha Gripp, bekannt als Mara Rocha (* 1973), brasilianische Politikerin
 Helga Gripp-Hagelstange (1935–2004), deutsche Soziologin
 Karl Gripp (1891–1985), deutscher Geologe